

Centri abitati 
L'Oudon (Calvados), comune francese
Oudon (Loira Atlantica), comune francese

Fiumi 
 Oudon, è un fiume francese, affluente della Mayenne, che scorre in Maine e Loira e nella Mayenne.
 Oudon, è un fiume francese, affluente della Dives; scorre nel Calvados.